HMS „Ossory” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, od średniowiecznego irlandzkiego królestwa Osraige (ang. Ossory):
  – 90-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate) zwodowany w 1682, w 1705 przemianowany na HMS „Prince”, w 1716 na HMS „Princess”, w 1728 na HMS „Princess Royal”, rozebrany w 1773.
  – niszczyciel typu M zwodowany w 1915, sprzedany w 1921.
  – trałowiec typu Algerine zwodowany w 1944, złomowany w 1959.

Przypisy 

Ossory
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019